Suk eller SUK kan syfta på

 Suk (folk) – en folkgrupp i östafrika
SUK – en barn- och ungdomsorganisation för katoliker, Sveriges unga katoliker

Personer
 Cyril Suk (född 1967), tjeckisk tennisspelare
 Suk Hyun-jun] (född 1991), sydkoreansk fotbollsspelare
 Josef Suk (tonsättare) (1874–1935), tjeckisk tonsättare
 Josef Suk (violinist) (1929–2011), tjeckisk violinist
 Suk Min-hee (född 1968), sydkoreansk kvinnlig handbollsspelare
 Vávra Suk (född 1973), tjeckisk-svensk politiker och skribent, sverigedemokrat och nationaldemokrat

Efternamnsförgreningssidor
Tjeckiska efternamn